Massachusetts
 Josiah Quincy II - Amerikaans advocaat en patriot
 Josiah Quincy III - Amerikaans politicus, burgemeester van Boston
 Josiah Quincy (1802-1882) - Amerikaans politicus, burgemeester van Boston 
 Josiah Quincy (1859–1919) - Amerikaans politicus, burgemeester van Boston

Elders
 Josiah Quincy (New Hampshire) - Amerikaans politicus, president van de Senaat van New Hampshire